Il singolare del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Fernando González 6-3, 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (campione)
  David Nalbandian  (quarti di finale)
  Andy Roddick (semifinali)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)

 Fernando González (finale)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Novak Đoković (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2006
ATP Tour 2006